Paramantispa är ett släkte av insekter. Paramantispa ingår i familjen fångsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fångsländor
Paramantispa